Godula – dzielnica Rudy Śląskiej
 Godula – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim
 Godula – polski herb szlachecki

Zobacz też 
 Karol Godula – górnośląski przedsiębiorca
 Władysław Godula – nauczyciel, oficer